The Waltons může být:

 The Waltons (seriál) – americký televizní seriál
 The Waltons (britská skupina) – britská hudební skupina
 The Waltons (kanadská skupina) – kanadská hudební skupina
 The Waltons (australská skupina) – australská hudební skupina